Dínos Dimópoulos () (né le  à Palairos (Acarnanie) et mort le  à Athènes) est un acteur, scénariste, dramaturge, réalisateur et metteur en scène de théâtre et cinéma grec.

Biographie 
Après des études de droit et de théâtre à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, Dínos Dimópoulos commença par être acteur dès 1946.

Il réalisa son premier film en 1953 Les Cieux sont à nous. Il fut alors engagé par la grande société de production Finos Film avec laquelle il tourna la plupart de ses films.

Dínos Dimópoulos fut un des réalisateurs les plus prolifiques du cinéma grec, et ce fait, alternant le meilleur et le moins bon.

Il mit un terme (temporaire) à sa carrière en 1983, après Vengos, le Grec le plus timbré. Il revint finalement pour triompher en 1993 avec un film pour enfants Les Dauphins du golfe d'Ambracie.

Récompenses 
 Semaine du cinéma grec 1960 (Thessalonique) : sélection avec Maddalena

Filmographie

Acteur 
 1950 : Tempête au phare
 1953 : Les Grands Chemins

Scénariste 
 1953 : Les Grands Chemins

Réalisateur 

 1953 : Les Cieux sont à nous (Οι ουρανοί είναι δικοί μας)
 1954 : Joyeux Départ (Χαρούμενο ξεκίνημα)
 1955 : Joe le terrible (Τζο ο τρομερός)
 1955 : L'Amoureux de la bergère (Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)
 1957 : Le Petit Fiacre (Το αμαξάκι)
 1958 : L'Homme du train (Ο άνθρωπος του τραίνου)
 1959 : 288, rue Stournara (Στουρνάρα 288)
 1959 : Astéro (Αστέρω )
 1959 : Amaryllis (Αμαρυλλίς)
 1960 : Maddalena (Μανταλένα)
 1960 : La Belle Poire (Το κλωτσοσκούφι)
 1961 : Lisa et l'autre (Η Λίζα και η άλλη)
 1962 : Théodore et son fusil (Ο Θόδωρος και το δίκαννο)
 1962 : Voyage (Ταξίδι)
 1963 : Amok (Αμόκ)
 1964 : Lola (Λόλα)
 1964 : Un Grand Amour (Ένας μεγάλος έρωτας)
 1964 : La Villa des orgies (Η βίλλα των οργίων)
 1964 : Mademoiselle le directeur (Δεσποινίς διευθυντής)
 1965 : Les Ennemis (Οι εχθροί)
 1965 : Une Famille loufoque (Μια τρελλή... τρελλή οικογένεια)
 1966 : Jenny, Jenny (Τζένη Τζένη)
 1966 : J'Accuse les hommes (Κατηγορώ τους ανθρώπους)
 1966 : Société, degré zéro (Κοινωνία ώρα μηδέν)
 1966 : Les Dames de la cour (Οι κυρίες της αυλής)
 1967 : Des Gaillards fatigués (Κάτι κουρασμένα παλληκάρια)
 1967 : Concert pour mitraillettes (Κοντσέρτο για πολυβόλα)
 1967 : Fièvre sur le bitume (Πυρετός στην άσφαλτο)
 1968 : Une Italienne de... Kypselis (Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη)
 1968 : La Dame et le clochard (Η αρχόντισσα και ο αλήτης)
 1969 : L'Institutrice aux cheveux blonds (Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά)
 1969 : La Victime (Το θύμα)
 1969 : Le Pallikare (Το λεβεντόπαιδο)
 1969 : La Fée et le pallikare (Η νεράιδα και το παλληκάρι)
 1969 : La Belle du barbier (Η ωραία του κουρέα)
 1970 : Une Femme dans la résistance (Μια γυναίκα στην αντίσταση)
 1970 : Qui gagnera au loto ? (Να 'τανε το 13 να 'πεφτε σε μας)
 1971 : Amoureux d'un fauteuil (Αγάπησα μια πολυθρόνα)
 1971 : La Fille du soleil (Η κόρη του ήλιου)
 1971 : Vade retro, Satanas (Πίσω μου σ' έχω σατανά)
 1973 : Le Marais (Ο βάλτος)
 1973 : Le Vaniteux (Ο φαντασμένος)
 1975 : Vassoula et les bases navales (Οι βάσεις και η Βασούλα)
 1976 : La Grèce et la mer (Η Ελλάδα και η θάλασσα) documentaire
 1978 : Le Soleil de la mort (Ο ήλιος του θανάτου)
 1983 : Vengos, le Grec le plus timbré (Τρελλός και πάσης Ελλάδος)
 1993 : Les Dauphins du golfe d'Ambracie (Τα δελφινάκια του Αμβρακικού)

Bibliographie

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en Grèce-Occidentale
Acteur grec de cinéma
Acteur grec de théâtre
Dramaturge grec moderne
Réalisateur grec
Scénariste grec de cinéma
Metteur en scène grec
Film de Finos Film
Naissance en août 1921
Décès en février 2003
Décès à Athènes
Décès à 81 ans